Década perdida (América Latina), período de estagnação econômica vivida pela América Latina na década de 1980.
 Década perdida (Japão), período após o colapso da bolha financeira e imobiliária do Japão na economia japonesa nas décadas de 1990 e 2000.